Châtenay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Châtenay (Ain) im Département Ain
 Châtenay (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Châtenay (Isère) im Département Isère
 Châtenay (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Châtenay-en-France im Département Val-d'Oise
 Chatenay-Mâcheron im Département Haute-Marne
 Châtenay-Malabry im Département Hauts-de-Seine
 Châtenay-sur-Seine im Département Seine-et-Marne
 Chatenay-Vaudin im Département Haute-Marne

Chatenay ist der Name von
 Victor Chatenay (1886–1985), französischer Politiker

Siehe auch:
 Châteney, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Chatenet (Begriffsklärung)